Вила-Франка-ду-Кампу (; []) — деревня в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе автономного региона Азорские острова. Расположена на острове Сан-Мигел.

Численность населения — 5,1 тыс. жителей (посёлок), 11,1 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 78,00 км².

Покровителем деревни считается Архангел Михаил ().
Праздник деревни — 24 июня.

Расположение 

Деревня расположена в 20 км на восток от адм. центра автономного региона города Понта-Делгада.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Рибейра-Гранде
 на востоке — муниципалитет Вила-да-Повуасан
 на юге — Атлантический океан
 на западе — муниципалитет Лагоа

История 
Деревня основана в 1472 году.

Население

Достопримечательности 
 Приходская церковь Святого Петра (Igreja Paroquial de São Pedro)
 Часовня Святой Екатерины (Ermida de Santa Catarina)
 Часовня Святой Богородицы Согласия (Ermida de Nossa Senhora da Paz)
 Церковь и монастырь Святого Франциска (Igreja e Convento de São Francisco)
 Гончарное производство и печь на ул. Падре Лусинду (Olaria e forno anexo na Rua Padre Lucindo)
 4 драконовых дерева в местечке Прайя (4 exemplares de dragoeiro no lugar da Praia)

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Понта-Гарса
 Рибейра-Сека
 Рибейра-даш-Таиньяш
 Сан-Мигел
 Сан-Педру
 Агуа-де-Алту

См. также 
 Азорские острова (автономный регион)
 Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
 Районы автономного региона Азорские острова

Ссылки 
 Официальная страница
 Вила-Франка-ду-Кампу. Фотографии, погода, карта и др.
 Fotografias de Vila Franca do Campo

Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
Города Португалии